Дуран Іван Петрович (нар. 24 серпня 1971, село Щасливе, тепер Мукачівського району Закарпатської області) — український діяч.

 Жузеп-Антоні Дуран-і-Льєйда — політичне об'єднання Каталонії.